

Sigle 
 Continuum Hypothesis – ipotesi del continuo

Codici 
 CH – codice vettore IATA di Bemidji Airlines
 CH – codice FIPS 10-4 della Repubblica Popolare Cinese
 ch – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua chamorro
 CH – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Svizzera (Confoederatio Helvetica)
 CH – codice ISO 3166-2:IN di Chandigarh (India)
 CH – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Chieti (Italia)
 CH – codice ISO 3166-2:LA di Champasak (Laos)
 CH – codice ISO 3166-2:SV di Chalatenango (El Salvador)

Informatica 
 .ch – dominio di primo livello della Svizzera
 CH – registro

Linguistica 
 ch – digramma corrispondente in italiano al suono

Altro 
 In Italia, CH è la sigla della provincia di Chieti
 CH (che sta per il latino Confoederatio Helvetica, o anche per il francese Confédération suisse, è la sigla automobilistica e postale internazionale della Confederazione svizzera 
 In esperanto ch è un altro modo di scrivere la lettera ĉ
 CH - Channel, cioè Canale in lingua inglese.